Вильянуэва-де-лос-Инфантес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-де-Эсгева. Занимает площадь 19,2 км². Население — 129 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида